ву́лиця Бабаджаня́на — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Бабаджаняна — вулиця в місті Жмеринка Вінницької області.
 Вулиця Маршала Бабаджаняна — вулиця в місті Одеса.

Колишні назви:
 вулиця Бабаджаняна — колишня назва вулиці Мирослава Скорика у місті Козятин

Вулиці